Оронт или Ерванд (на арменски: Երուանդ, Yervand, , Orontes, Ervand, Aroandes) може да се отнася за:

 Оронт в Ливан, Сирия и Турция
 древното име на планина Алванд в Иран
 Оронтиди (Ервандиди), арменска династия
 Оронт I Сакавакяц (Ерванд), цар и сатрап в Армения (570–560 пр.н.е.)
 Оронт I, сатрап на Армения (401–344 пр.н.е.)
 Оронт II, сатрап на Армения (336–331 пр.н.е.)
 Оронт III, от 317 пр.н.е. сатрап, от 281 пр.н.е. цар на Армения
 Оронт IV, цар на Софена (212-200 пр.н.е.)

Други:
 Оронт (Персия), член на династията ахемениди (5 век пр.н.е.)
 Оронт, баща на Пердика
 Оронт, зет на индийския цар Дериадес, умира в бой против Дионисий, като пада в реката, наречена на него.